Aponia är ett släkte av fjärilar. Aponia ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar